Яруточка, или Ноккея (), — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травы с простыми или разветвлёнными стеблекорнями или столонами, иногда двулетние, реже однолетние. Стебли от прямостоячих до восходящих или стелющихся, простые или разветвлённые. Прикорневые листья черешковые, простые, собраны в розетку; стеблевые — сидячие.

Цветки собраны в многоцветковую, щитковидную кисть, значительно удлиняющуюся при плодах. Чашелистики продолговатые, яйцевидные или обратнояйцевидные, свободные. Лепестки белые, розовые или фиолетовые, обычно длиннее чашелистиков. Тычинок 6, прямостоячие; пыльники яйцевидные или продолговатые. Семена однорядные.

Хромосомное число x = 7.

Таксономия 
,  89 (1802).

Род назван в честь итальянского ботаника Доменико Нокка.

Синонимы

Виды 
Род включает 128 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 
 

Капустные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Северной Африки
Таксоны растений, названные в честь людей